Osoby o tym nazwisku:
 Aladár Bitskey – węgierski pływak
 Tibor Bitskey – węgierski aktor
 Zoltán Bitskey – węgierski pływak, olimpijczyk